Saint-Florent (Loiret) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Saint-Florent (Górna Korsyka) – francuska gmina w regionie Korsyka